Tuttifrutti, mengsel van gedroogd fruit.
 Tutti Frutti, nummer van Little Richard.